Macedo peut désigner :

Toponyme 

 Macedo de Cavaleiros, municipalité située dans le district de Bragance et la région Nord du Portugal ;
 Macedo do Mato, paroisse civile de la municipalité de Bragance, située dans le district de Bragance et la région Nord.

Patronyme 

 António de Macedo (1931-2017), réalisateur, scénariste, monteur et producteur portugais.
 Edir Macedo Bezerra (né en 1945), pasteur chrétien évangélique néo-charismatique brésilien.
 Francisco de São Agostinho Macedo (1596-1681), théologien, jésuite, puis cordelier, et écrivain portugais.
 Leandro Macedo (né en 1968), triathlète brésilien.
 Michel Macedo (né en 1998), skieur alpin brésilien.
 Sergio Macedo (né en 1951), auteur brésilien de bandes dessinées.
Patronyme brésilien
Patronyme portugais